Glasco (Kansas)
 Glasco (New York)

Homonymie de localités aux États-Unis